Naqada est le nom de Ombos lors de la période prédynastique égyptienne (Culture de Nagada).
 Le Naqahdah est une matière de l'univers de fiction de Stargate.